Olaus Laurentii, latinisering av Olof Larsson, kan avse:

 Olof Larsson (ärkebiskop)
 Olaus Laurentii Bure
  Olaus Laurelius

Se även
 Olof Larsson